Mark Davis (snookerzysta)
 Mark Davis (aktor)
 Mark Davis (koszykarz)
 Mark Davis (muzyk)